KVI steht für:
 KVI (Radiosender)
 Konzernverantwortungsinitiative, eine Volksinitiative in der Schweiz
 Kernverschiebungsindex (auch: Schilling-Index), siehe Viktor Schilling
 Kunststoffverarbeitende Industrie

kvi steht für:
 Kwang (ISO-639-3-Code), osttschadische Sprache aus dem Zweig A.3 wie das Kera (Sprache), Tschad

Abkürzung